Unter Infundibulum (lat. für „Trichter“) versteht man in der Anatomie trichterförmige Strukturen. Beispiele sind:

 Infundibulum der Neurohypophyse (Hypophysenstiel)
 Infundibulum dentis: Schmelzeinstülpung der Zähne bei Pferd und Paarhufern (siehe Abschnitt Kriterien im Artikel Zahnaltersschätzung) 
 Infundibulum tubae uterinae des Eileiters
 Infundibulum des Legedarms bei Vögeln
 Infundibulum ethmoidale: Schleimhautnische des Siebbeins unter der mittleren Nasenmuschel